ODV steht als Abkürzung für:
 den Verknüpfungsbereich einer Ortsdurchfahrt, siehe Ortsdurchfahrt#Verknüpfungs- und Erschließungsbereiche
 die Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung 

Abkürzung